Atari Lynx — портативная игровая консоль производства компании Atari Corporation.

Возможности 
Atari Lynx — первая портативная система с цветным экраном (4096 цветов), подсветкой экрана и возможностью поворота экрана на 180° (для удобства левшей). Консоль была выпущена в том же 1989 году, что и Game Boy (с монохромным экраном). Для совместной игры нескольких владельцев консоли предусмотрено объединение их в сеть «ComLynx» (до 17 игроков, хотя большинство игр поддерживает только 8).

Разработкой Atari Lynx занимались Роберт Дж. Микал и Дэвид Нидл — двое из разработчиков первой Amiga (Amiga 1000), только что ушедших из корпорации Commodore в Atari по предложению Джек Трэймэла. Они и реализовали весь основной дизайн системы. Так, был использован всё тот же буферизованный экран с блиттером, который сделал популярным компьютер Amiga. Другие инновационные возможности — аппаратное масштабирование и «разрушение» спрайтов, что позволило реализовать на консоли игры в изометрии. Непревосходимые (для того времени) возможности заливки полигонов (реализованные блиттером) при ограниченном использовании процессора — это ещё одна черта, унаследованная от «большой» Amiga.

Первоначально игры планировалось загружать с магнитофонной ленты, но от неё отказались в пользу модулей ПЗУ. Однако данные из модуля было необходимо загружать в оперативную память, что сделало игры медленней, чем они могли бы быть. Система была разработана компанией Epyx и приобретена Atari в 1987 году. Инженеры Atari убрали встроенный динамик и джойстик под большой палец с корпуса, перед тем как выпустить систему спустя 2 года после разработки. Изначально в Америке консоль предлагалась за 189,95 долл. Особое расстройство руководства Atari вызывал тот факт, что как платформа для разработки игр под новую систему использовалась Amiga.

История 
Хотя технологически Atari Lynx во всём превосходила Game Boy, маркетинговое давление Nintendo, использование «чужих» разработчиков, задержка с выходом игр № 1 (в первую очередь, Tetris) привело к тому что консоль стали считать второстепенным продуктом на рынке. Также она пострадала от необходимости ставить большее число элементов питания (шесть против четырёх в Game Boy), которые к тому же израсходовались намного быстрее. Более мощный процессор и подсветка разряжали шесть элементов AA за 4 часа (5-6 часов для Atari Lynx II).

Корпус Atari Lynx был больше, чем необходимо. Компания Atari поверила результатам одного исследования, в котором потребители говорили, что хотят большие корпуса, так как это даст им «больше возможностей за их деньги». Большая же часть корпуса Atari Lynx заполнена воздухом. И наконец, Atari Lynx стоила значительно дороже Game Boy.

SEGA Game Gear следовала аналогичной формуле выхода на рынок и испытывала те же самые проблемы (высокая цена, большой размер, недолгий срок службы элементов питания), но у SEGA был гораздо более качественный маркетинг и удачная реклама. За счёт этого результаты были несколько лучше, в то время как Atari Lynx к середине 1990-х уже почти не встречался на прилавках магазинов.

В настоящее время существует небольшая группа фанатов этой системы, создающих и продающих для неё игры.

Atari Lynx II 

В 1991 году Atari начинает продавать Atari Lynx II с новым дизайном корпуса, незначительно обновлённым чипсетом и экраном. Обновлённая консоль имела резиновые вкладки на корпусе, более чёткое изображение и стерео-выход вместо монофонического для наушников.

Примечания 

Atari
Игры для Atari Lynx
Портативные игровые системы